Madrazo est un nom de famille très fréquent en Espagne et en Amérique latine. D'après la RAE,  a, en Amérique centrale, le sens de « coup », « action et effet de donner un coup ». 

Les Madrazo (en ) sont une célèbre famille de peintres espagnols des  (il y a d'ailleurs une rue à Barcelone et à Madrid qui porte ce nom en leur honneur) :
 José de Madrazo y Agudo (1781-1859) ;
 Pedro de Madrazo y Kuntz (1816-1898), fils de José ;
 Luis de Madrazo (1825-1897), fils de José ;
 Federico de Madrazo y Kuntz (1815-1894), fils de José ;
 Raimundo de Madrazo y Garreta (1841-1920), fils de Federico de Madrazo y Kuntz ;
 Federico de Madrazo y Ochoa (1875-1934), fils de Raimundo et petit-fils de Federico de Madrazo y Kuntz ;
 Ricardo de Madrazo (1851-1917), fils de Federico de Madrazo y Kuntz ;
 Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949), couturier et créateur de textile, petit-fils de Federico de Madrazo y Kuntz (de père Marià Fortuny et de mère Cecilia de Madrazo, fille de Federico de Madrazo y Kuntz) ;

Autres :
 Ángel Madrazo (1988-), coureur cycliste espagnol ;
  (1915-1969), homme politique mexicain ;
  (1952-), homme politique mexicain ;
  (1850-1942), chirurgien espagnol ;
  (1916-2003), ornithologue et biologue espagnol ;
 Germán Madrazo (1974-), fondeur mexicain ;
  (1960-), homme politique espagnol ;
  (1953-), avocat mexicain ;
 Roberto Madrazo (1952-), homme politique mexicain ;

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique